Бођани су село у општини Бач у Јужнобачком округу. Према попису из 2011. било је 952 становника.

Код села се налази манастир Бођани из 15. века. У Бођанима се налази Римокатоличка црква у Бођанима.

Демографија 
У насељу Бођани живи 893 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 40,1 година (37,5 код мушкараца и 42,6 код жена). У насељу има 418 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,66.

Становништво у овом насељу веома је нехомогено, а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Бачу
Насељена места у Војводини
Википројект географија/Насеља у Србији